

Patronyme 
Sarrus est un nom de famille ayant notamment été porté par :

 Pierre-Auguste Sarrus (Saint-Affrique, 1813 - Paris, 1876), musicien et inventeur français ;
 Pierre-Frédéric Sarrus (Saint-Affrique, 1798 - 1861), mathématicien français.

Toponyme 

 Sarrus est l'ancien nom (1790-1909) de la commune de Fridefont (Cantal).

Homonymie de patronyme